Николай Леонтьевич Соболев (19 декабря 1904 — 2 февраля 1957) — командир взвода противотанковых ружей 57-й гвардейской танковой бригады (7-й гвардейский механизированный корпус, 60-я армия, Центральный фронт), гвардии сержант. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 19 декабря 1904 года в городе Вильно Виленской губернии Российской империи, в семье служащего. Русский. Образование начальное.

В 1926—1929 годах проходил действительную службу в Красной Армии.

После демобилизации остался в городе Казани, где проходил службу. Работал директором фабрики-кухни.

Член ВКП(б)/КПСС с 1923 года.

С 1941 года — директор, заместитель директора санатория — эвакуационного госпиталя в посёлке Тарловка.

В марте 1942 года был вновь призван в армию. С того же времени пребывает на фронте.

Воевал в составе 57-й гвардейской танковой бригады командиром взвода противотанковых ружей. Особо отличился в боях при форсировании Днепра.

25 сентября 1943 года при форсировании Днепра у села Долмантово (Чернобыльский район Киевской области) гвардии сержант Соболев после гибели командира роты взял командование на себя. Организовал переправу на правый берег. В бою за расширение плацдарма лично подбил из ПТР 2 танка, самолёт «Юнкерс». Участвовал в отражении контратак противника, был ранен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу, гвардии сержанту Соболеву Николаю Леонтьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1943 году был демобилизован по ранению.

Работал директором пионерского лагеря «Пустые Моркваши» в селе Набережные Моркваши Высокогорского (ныне Верхнеуслонского) района.

С мая 1946 года жил в посёлке Васильево Зеленодольского района.

Скончался 2 февраля 1957 года.

Награды 
Звание Героя Советского Союза присвоено 17 октября 1943 года.

Награждён орденом Ленина, медалями.

Память 
В 2010 году имя Николая Соболева было присвоено вновь формируемой улице в городе Набережные Челны (между проспектом Залесным и улицей Нурми Шарипова). В Набережных Челнах на Аллее Славы в парке Победы 30 августа 2018 года установлен его бюст.

Примечания

Ссылки 

Члены КПСС
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Днепр